Гео́ргий Нови́цкий:
 Новицкий, Георгий Андреевич (1896—1981) — советский историк и педагог.
 Новицкий, Георгий Васильевич (1800—1877) — генерал от артиллерии, участник Кавказской войны, председатель Киевского военно-полевого суда.